Rachidi ist der Familienname folgender Personen:

 Fouad Rachidi, komorischer Fußballspieler
 Ibrahim Rachidi (* 1980), komorischer Fußballspieler
 Younes Rachidi (* 1986), marokkanischer Tennisspieler